Блонви́ль-сюр-Мер () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Трувиль-сюр-Мер. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14079.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1602 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 927 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 652 были экономически активными, 275 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 652 активных жителей работали 582 человека (294 мужчины и 288 женщин), безработных было 70 (32 мужчины и 38 женщин). Среди 275 неактивных 59 человек были учениками или студентами, 123 — пенсионерами, 93 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Блонвиль-сюр-Мер

Коммуны департамента Кальвадос